Довбыш:
 Довбыш — должность барабанщика, литаврщика и сам барабанщик, литаврщик у черкас в Запорожской Сечи. В войсковой организации Запорожской Сечи занимал сравнительно важное место, присутствовал при исполнении судебных приговоров; ему поручали привоз в Сечь более важных преступников, поверку сборов, побуждение к скорейшей уплате податей и тому подобное, то есть исполнял обязанности судебного пристава. 
 Довбыш — посёлок городского типа в Барановском районе Житомирской области Украины.

Фамилия 
 Довбыш, Виктор Иннокентьевич (1937—2013) — забойщик шахты № 4-5 «Никитовская», Горловка, Донецкая область, Герой Социалистического Труда.
 Довбыш, Емельян Георгиевич (1823—1906) — кубанский общественно-политический деятель, основатель культурно-просветительского объединения «Ять».

См. также 
 Довбыши — село в Чудновском районе Житомирской области Украины
 Довбуш, Олекса Васильевич (1700—1745) — руководитель движения карпатских опришков

Литература